La palabra quechua puede referirse a:

 Las lenguas quechuas, familia de idiomas originarios de los Andes centrales.
 Los quechuas, etnias originarias de la cordillera de los Andes.
 Quechua (región), región geográfica y ecológica de Perú.